«When You're Gone» puede referirse a:

 «When You're Gone» (1977), canción de Maggie MacNeal.
 «When You're Gone» (1997), canción de The Cranberries.
 «When You're Gone» (1998), canción de Bryan Adams.
 «When You're Gone» (2007), canción de Avril Lavigne.
 «When You're Gone» (2022), canción de Shawn Mendes.